Příjmení Bischoff má více nositelů:

Ferdinand Bischoff (1826–1915), profesor rakouského práva a právních dějin, rektor Univerzity ve Štýrském Hradci
Gottlieb Wilhelm Bischoff (1797–1854), německý botanik a vysokoškolský profesor
Otto Bischoff (1818–1871), rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
Sabine Bischoffová (1958–2013), německá sportovní šermířka, fleretistka

podobná příjmení
Bischof